Nearchaster är ett släkte av sjöstjärnor. Nearchaster ingår i familjen nålsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nålsjöstjärnor
Nearchaster